Wilchiwtschyk (ukrainisch ; russische Entsprechung Olchowtschik/Ольховчик) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn, siehe Wilchiwtschyk (Husjatyn)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, siehe Wilchiwtschyk (Tjatschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj, siehe Wilchiwtschyk (Korsun-Schewtschenkiwskyj)